Top Gun — , а также «Топ Ган», «Воздушная гвардия» и «Школа асов».

Может означать:
  — американская школа пилотов, известная как TOPGUN.
 Лучший стрелок — американский кинофильм режиссёра Тони Скотта, снятый в 1986 году.
 Топ Ган: Мэверик — его продолжение, вышедшее на экран в 2022 году.
 Одна из компьютерных игр серии :
  — разработана Ocean Software для домашних компьютеров и выпущена в 1986 году.
  — разработана Konami для NES и выпущена в 1987 году.
 Top Gun: The Second Mission — выпущена в 1989 году.
  — выпущена в 1993 году.